Begging You  — це дуже стара пісня гурту Frankie Vallie [The Stone Roses]]», яка була видана третім з їхнього альбому Second Coming, у листопаді 1995 року.

Композиції 
12":
 "Begging You (Album Version)" (4:52)
 "Begging You (Chic Mix)" (5:32)
 "Begging You (Cox's Ultimatum Mix)" (6:33)
 "Begging You (Stone Corporation Vox)" (6:24)

Касета:
 "Begging You (Album Version)" (4:52)
 "Begging You (Chic Mix)" (5:32)

CD: 
 "Begging You (Album Version)" (4:52)
 "Begging You (Lakota Mix)" (7:48)
 "Begging You (Stone Corporation Vox)" (6:24)
 "Begging You (Chic Mix)" (5:32)
 "Begging You (Young American Primitive Remix)" (5:25)

CD:
 "Begging You (Album Version)" (4:52)
 "Begging You (Lakota Mix)" (7:48)
 "Begging You (Stone Corporation Vox)" (6:24)
 "Begging You (Chic Mix)" (5:32)
 "Begging You (Young American Primitive Remix)" (5:25)
 "Begging You (Radio Edit Version)" (3:48)

Promo-CD:
 "Begging You (Radio Edit)" (3:48)
 "Begging You (Chic Edit)" (3:45)

Promo-12"
 "Begging You (Stone Corporation Vox)" (6:24)
 "Begging You (Cox's Ultimatum Mix)" (6:34)
 "Begging You (Overworld Mix)" (6:31)
 "Begging You (Lakota Mix)" (7:48)

Promo-12"
 "Begging You (Album Version)" (4:52)
 "Begging You (Chic Mix)" (5:32)
 "Begging You (Stone Corporation Dub)" (5:46)
 "Begging You (Young American Primitive Remix)" (5:25)

Посилання 
 

Сингли 1995
Пісні The Stone Roses